Amerykanin w Paryżu – utwór George’a Gershwina
 Amerykanin w Paryżu – film Vincente’a Minnellego z 1951